Parafairmairia är ett släkte av insekter som beskrevs av Cockerell 1899. Parafairmairia ingår i familjen skålsköldlöss.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Skålsköldlöss
Parafairmairia